Спекба́к-ле-Ба () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 390 км на схід від Парижа, 110 км на південь від Страсбура, 50 км на південь від Кольмара.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

1 січня 2016 року Спекбак-ле-Ба і Спекбак-ле-О було об'єднано в новий муніципалітет Спекбак.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 270 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 747,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Спекбак-ле-Ба на сайті французького Національного інституту географії
 Спекбак-ле-Ба на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Спекбак-ле-Ба на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Спекбак-ле-Ба на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Спекбак-ле-Ба на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхній Рейн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхній Рейн